Спринг-Лейк:

 Спринг-Лейк — тауншип в округе Скотт, Миннесота, США.
 Спринг-Лейк — статистически обособленная местность в округе Эрнандо, штат Флорида, США.

См. также 
 Спринг-Лейк-Парк